|-
|(130501)||2000 QK136|| align=right|17,2|| align=right|2,295|| align=right|0,175|| align=right|1,44|| align=right|3,475||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130502)||2000 QR138|| align=right|16,9|| align=right|2,332|| align=right|0,164|| align=right|2,80|| align=right|3,561||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130503)||2000 QC140|| align=right|15,5|| align=right|2,444|| align=right|0,118|| align=right|6,74|| align=right|3,819||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130504)||2000 QL140|| align=right|15,2|| align=right|2,351|| align=right|0,102|| align=right|7,22|| align=right|3,605||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130505)||2000 QQ141|| align=right|15,4|| align=right|2,398|| align=right|0,160|| align=right|3,61|| align=right|3,712||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130506)||2000 QN144|| align=right|16,8|| align=right|2,303|| align=right|0,203|| align=right|3,00|| align=right|3,495||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130507)||2000 QS144|| align=right|15,7|| align=right|2,407|| align=right|0,146|| align=right|5,78|| align=right|3,734||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130508)||2000 QG145|| align=right|15,5|| align=right|2,376|| align=right|0,071|| align=right|6,80|| align=right|3,662||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130509)||2000 QK145|| align=right|16,2|| align=right|2,371|| align=right|0,171|| align=right|2,93|| align=right|3,650||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130510)||2000 QS151|| align=right|16,2|| align=right|2,268|| align=right|0,208|| align=right|5,73|| align=right|3,415||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130511)||2000 QG152|| align=right|15,8|| align=right|2,376|| align=right|0,173|| align=right|6,32|| align=right|3,662||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130512)||2000 QS154|| align=right|15,1|| align=right|2,264|| align=right|0,167|| align=right|8,34|| align=right|3,405||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130513)||2000 QG159|| align=right|16,1|| align=right|2,264|| align=right|0,177|| align=right|9,81|| align=right|3,406||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130514)||2000 QR163|| align=right|16,2|| align=right|2,230|| align=right|0,144|| align=right|6,89|| align=right|3,329||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130515)||2000 QC165|| align=right|16,3|| align=right|2,314|| align=right|0,118|| align=right|5,49|| align=right|3,519||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130516)||2000 QJ166|| align=right|15,6|| align=right|2,361|| align=right|0,113|| align=right|7,11|| align=right|3,626||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130517)||2000 QW168|| align=right|15,5|| align=right|2,411|| align=right|0,110|| align=right|6,64|| align=right|3,743||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130518)||2000 QN169|| align=right|16,6|| align=right|2,167|| align=right|0,207|| align=right|3,84|| align=right|3,190||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130519)||2000 QQ172|| align=right|15,7|| align=right|2,256|| align=right|0,068|| align=right|5,58|| align=right|3,387||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130520)||2000 QO175|| align=right|16,1|| align=right|2,322|| align=right|0,116|| align=right|5,32|| align=right|3,538||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130521)||2000 QV180|| align=right|15,2|| align=right|2,383|| align=right|0,122|| align=right|7,21|| align=right|3,679||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130522)||2000 QC182|| align=right|15,7|| align=right|2,404|| align=right|0,229|| align=right|1,96|| align=right|3,726||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130523)||2000 QX183|| align=right|16,9|| align=right|2,324|| align=right|0,222|| align=right|1,50|| align=right|3,541||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130524)||2000 QB189|| align=right|16,1|| align=right|2,190|| align=right|0,161|| align=right|5,86|| align=right|3,240||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130525)||2000 QX191|| align=right|15,9|| align=right|2,204|| align=right|0,143|| align=right|7,12|| align=right|3,272||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130526)||2000 QQ194|| align=right|16,3|| align=right|2,401|| align=right|0,176|| align=right|1,70|| align=right|3,720||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130527)||2000 QW198|| align=right|15,6|| align=right|2,401|| align=right|0,087|| align=right|6,82|| align=right|3,719||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130528)||2000 QY199|| align=right|15,6|| align=right|2,350|| align=right|0,104|| align=right|12,46|| align=right|3,603||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130529)||2000 QY200|| align=right|16,5|| align=right|2,221|| align=right|0,166|| align=right|3,69|| align=right|3,310||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130530)||2000 QK201|| align=right|15,6|| align=right|2,312|| align=right|0,151|| align=right|5,50|| align=right|3,515||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130531)||2000 QY201|| align=right|16,1|| align=right|2,381|| align=right|0,217|| align=right|4,69|| align=right|3,674||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130532)||2000 QB202|| align=right|16,7|| align=right|2,324|| align=right|0,173|| align=right|3,11|| align=right|3,542||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130533)||2000 QK204|| align=right|16,3|| align=right|2,195|| align=right|0,100|| align=right|4,20|| align=right|3,252||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130534)||2000 QX204|| align=right|17,1|| align=right|2,363|| align=right|0,251|| align=right|2,93|| align=right|3,631||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130535)||2000 QU207|| align=right|15,8|| align=right|2,352|| align=right|0,259|| align=right|2,70|| align=right|3,607||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130536)||2000 QV208|| align=right|15,9|| align=right|2,363|| align=right|0,159|| align=right|3,88|| align=right|3,632||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130537)||2000 QV210|| align=right|16,9|| align=right|2,404|| align=right|0,167|| align=right|3,45|| align=right|3,726||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130538)||2000 QC213|| align=right|16,5|| align=right|2,251|| align=right|0,113|| align=right|5,08|| align=right|3,378||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130539)||2000 QG213|| align=right|16,4|| align=right|2,360|| align=right|0,087|| align=right|7,49|| align=right|3,624||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130540)||2000 QJ213|| align=right|16,7|| align=right|2,328|| align=right|0,181|| align=right|3,69|| align=right|3,551||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130541)||2000 QJ215|| align=right|15,7|| align=right|2,412|| align=right|0,083|| align=right|6,64|| align=right|3,744||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130542)||2000 QZ215|| align=right|16,5|| align=right|2,321|| align=right|0,246|| align=right|4,14|| align=right|3,534||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130543)||2000 QH216|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,193|| align=right|2,47|| align=right|3,680||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130544)||2000 QP221|| align=right|15,9|| align=right|2,427|| align=right|0,239|| align=right|7,13|| align=right|3,781||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130545)||2000 QK223|| align=right|16,4|| align=right|2,228|| align=right|0,186|| align=right|5,21|| align=right|3,325||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130546)||2000 QW227|| align=right|16,0|| align=right|2,352|| align=right|0,087|| align=right|9,94|| align=right|3,606||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130547)||2000 QX229|| align=right|16,0|| align=right|2,246|| align=right|0,066|| align=right|5,93|| align=right|3,365||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130548)||2000 QL230|| align=right|15,8|| align=right|2,259|| align=right|0,111|| align=right|6,05|| align=right|3,395||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130549)||2000 RT|| align=right|16,6|| align=right|2,299|| align=right|0,181|| align=right|4,03|| align=right|3,486||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130550)||2000 RO1|| align=right|16,5|| align=right|2,217|| align=right|0,150|| align=right|5,83|| align=right|3,299||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130551)||2000 RV4|| align=right|15,8|| align=right|2,275|| align=right|0,112|| align=right|5,45|| align=right|3,430||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130552)||2000 RX13|| align=right|15,0|| align=right|2,333|| align=right|0,128|| align=right|9,17|| align=right|3,562||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130553)||2000 RV14|| align=right|15,3|| align=right|2,369|| align=right|0,117|| align=right|6,41|| align=right|3,647||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130554)||2000 RT18|| align=right|15,7|| align=right|2,232|| align=right|0,176|| align=right|5,68|| align=right|3,335||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130555)||2000 RR23|| align=right|16,0|| align=right|2,262|| align=right|0,171|| align=right|4,69|| align=right|3,401||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130556)||2000 RE30|| align=right|15,4|| align=right|2,285|| align=right|0,128|| align=right|5,84|| align=right|3,453||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130557)||2000 RB31|| align=right|14,8|| align=right|2,300|| align=right|0,136|| align=right|6,07|| align=right|3,488||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130558)||2000 RE31|| align=right|15,7|| align=right|2,272|| align=right|0,202|| align=right|5,21|| align=right|3,424||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130559)||2000 RJ31|| align=right|15,3|| align=right|2,359|| align=right|0,099|| align=right|6,10|| align=right|3,621||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130560)||2000 RL32|| align=right|15,8|| align=right|2,291|| align=right|0,065|| align=right|6,34|| align=right|3,468||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130561)||2000 RW32|| align=right|16,5|| align=right|2,297|| align=right|0,160|| align=right|3,56|| align=right|3,481||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130562)||2000 RE33|| align=right|15,7|| align=right|2,395|| align=right|0,114|| align=right|6,79|| align=right|3,706||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130563)||2000 RE35|| align=right|15,2|| align=right|2,559|| align=right|0,179|| align=right|12,65|| align=right|4,092||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130564)||2000 RC38|| align=right|15,6|| align=right|2,320|| align=right|0,195|| align=right|2,17|| align=right|3,534||MBA||5. září 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(130565)||2000 RH38|| align=right|16,5|| align=right|2,274|| align=right|0,153|| align=right|4,52|| align=right|3,429||MBA||5. září 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(130566)||2000 RW38|| align=right|15,0|| align=right|2,610|| align=right|0,106|| align=right|8,78|| align=right|4,216||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130567)||2000 RV39|| align=right|15,9|| align=right|2,254|| align=right|0,210|| align=right|7,50|| align=right|3,384||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130568)||2000 RN41|| align=right|16,3|| align=right|2,400|| align=right|0,211|| align=right|10,77|| align=right|3,718||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130569)||2000 RD44|| align=right|15,0|| align=right|2,387|| align=right|0,132|| align=right|6,65|| align=right|3,687||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130570)||2000 RR45|| align=right|15,2|| align=right|2,550|| align=right|0,274|| align=right|5,68|| align=right|4,071||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130571)||2000 RJ46|| align=right|16,6|| align=right|2,375|| align=right|0,243|| align=right|5,89|| align=right|3,660||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130572)||2000 RF48|| align=right|15,4|| align=right|2,366|| align=right|0,134|| align=right|5,89|| align=right|3,638||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130573)||2000 RZ55|| align=right|16,9|| align=right|2,418|| align=right|0,181|| align=right|1,28|| align=right|3,760||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130574)||2000 RF60|| align=right|16,0|| align=right|2,290|| align=right|0,203|| align=right|6,34|| align=right|3,464||MBA||8. září 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(130575)||2000 RV67|| align=right|15,7|| align=right|2,350|| align=right|0,177|| align=right|5,28|| align=right|3,601||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130576)||2000 RK68|| align=right|15,8|| align=right|2,286|| align=right|0,087|| align=right|5,96|| align=right|3,455||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130577)||2000 RK69|| align=right|15,4|| align=right|2,353|| align=right|0,133|| align=right|3,70|| align=right|3,610||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130578)||2000 RO69|| align=right|16,5|| align=right|2,287|| align=right|0,148|| align=right|4,41|| align=right|3,457||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130579)||2000 RX69|| align=right|16,2|| align=right|2,322|| align=right|0,138|| align=right|7,39|| align=right|3,538||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130580)||2000 RO71|| align=right|16,7|| align=right|2,575|| align=right|0,312|| align=right|5,17|| align=right|4,131||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130581)||2000 RQ71|| align=right|15,0|| align=right|2,456|| align=right|0,176|| align=right|1,06|| align=right|3,849||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130582)||2000 RH75|| align=right|15,4|| align=right|2,396|| align=right|0,077|| align=right|6,52|| align=right|3,708||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130583)||2000 RS75|| align=right|14,5|| align=right|2,566|| align=right|0,249|| align=right|12,03|| align=right|4,110||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130584)||2000 RA77|| align=right|15,6|| align=right|2,335|| align=right|0,238|| align=right|4,53|| align=right|3,568||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130585)||2000 RU77|| align=right|15,7|| align=right|2,463|| align=right|0,189|| align=right|3,13|| align=right|3,864||MBA||9. září 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(130586)||2000 RG78|| align=right|17,0|| align=right|2,272|| align=right|0,146|| align=right|8,28|| align=right|3,424||MBA||9. září 2000||Farpoint||G. Hug
|-
|(130587)||2000 RT80|| align=right|15,8|| align=right|2,203|| align=right|0,145|| align=right|6,66|| align=right|3,270||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130588)||2000 RD83|| align=right|12,3|| align=right|5,198|| align=right|0,053|| align=right|31,96|| align=right|11,86||JUT||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130589)||2000 RD85|| align=right|16,4|| align=right|2,335|| align=right|0,152|| align=right|7,59|| align=right|3,567||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130590)||2000 RG87|| align=right|17,1|| align=right|2,308|| align=right|0,240|| align=right|1,33|| align=right|3,505||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130591)||2000 RM87|| align=right|17,3|| align=right|2,267|| align=right|0,220|| align=right|1,65|| align=right|3,413||MBA||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130592)||2000 RT87|| align=right|12,3|| align=right|5,291|| align=right|0,018|| align=right|19,33|| align=right|12,17||JUT||2. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130593)||2000 RX88|| align=right|16,4|| align=right|2,241|| align=right|0,128|| align=right|3,99|| align=right|3,354||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130594)||2000 RA90|| align=right|16,3|| align=right|2,224|| align=right|0,139|| align=right|7,00|| align=right|3,316||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130595)||2000 RP90|| align=right|15,0|| align=right|2,486|| align=right|0,147|| align=right|8,84|| align=right|3,918||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130596)||2000 RV91|| align=right|15,8|| align=right|2,372|| align=right|0,150|| align=right|10,10|| align=right|3,653||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130597)||2000 RT93|| align=right|15,7|| align=right|2,280|| align=right|0,155|| align=right|4,94|| align=right|3,442||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130598)||2000 RH94|| align=right|15,9|| align=right|2,304|| align=right|0,218|| align=right|8,35|| align=right|3,497||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130599)||2000 RF95|| align=right|16,6|| align=right|2,570|| align=right|0,258|| align=right|5,73|| align=right|4,120||MBA||4. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130600)||2000 RU96|| align=right|14,1|| align=right|2,279|| align=right|0,077|| align=right|23,92|| align=right|3,440||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(130601)||2000 SD|| align=right|13,8|| align=right|2,636|| align=right|0,315|| align=right|28,77|| align=right|4,279||MBA||17. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130602)||2000 SE4|| align=right|16,5|| align=right|2,250|| align=right|0,201|| align=right|3,23|| align=right|3,375||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(130603)||2000 SE7|| align=right|15,5|| align=right|2,568|| align=right|0,256|| align=right|6,40|| align=right|4,115||MBA||24. září 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(130604)||2000 SH10|| align=right|14,9|| align=right|2,424|| align=right|0,109|| align=right|7,08|| align=right|3,773||MBA||23. září 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(130605)||2000 SH14|| align=right|15,4|| align=right|2,287|| align=right|0,159|| align=right|11,82|| align=right|3,458||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130606)||2000 SV14|| align=right|15,1|| align=right|2,380|| align=right|0,132|| align=right|13,14|| align=right|3,670||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130607)||2000 SY14|| align=right|15,8|| align=right|2,231|| align=right|0,129|| align=right|3,38|| align=right|3,332||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130608)||2000 SV17|| align=right|16,1|| align=right|2,288|| align=right|0,078|| align=right|6,19|| align=right|3,461||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130609)||2000 SE19|| align=right|13,8|| align=right|3,963|| align=right|0,124|| align=right|14,47|| align=right|7,888||HLD||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130610)||2000 SK22|| align=right|16,6|| align=right|2,418|| align=right|0,172|| align=right|2,46|| align=right|3,760||MBA||20. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(130611)||2000 SP23|| align=right|16,6|| align=right|2,413|| align=right|0,167|| align=right|2,55|| align=right|3,747||MBA||26. září 2000||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(130612)||2000 SQ24|| align=right|16,0|| align=right|2,206|| align=right|0,182|| align=right|5,09|| align=right|3,275||MBA||26. září 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(130613)||2000 SG29|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,123|| align=right|4,69|| align=right|3,551||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130614)||2000 SW29|| align=right|16,0|| align=right|2,435|| align=right|0,153|| align=right|1,99|| align=right|3,798||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130615)||2000 SX33|| align=right|15,7|| align=right|2,403|| align=right|0,097|| align=right|5,44|| align=right|3,725||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130616)||2000 SX34|| align=right|17,0|| align=right|2,277|| align=right|0,106|| align=right|1,17|| align=right|3,435||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130617)||2000 SQ36|| align=right|16,2|| align=right|2,383|| align=right|0,221|| align=right|5,08|| align=right|3,677||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130618)||2000 SU36|| align=right|16,7|| align=right|2,390|| align=right|0,105|| align=right|3,91|| align=right|3,694||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130619)||2000 SY36|| align=right|15,8|| align=right|2,536|| align=right|0,139|| align=right|4,99|| align=right|4,038||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130620)||2000 SJ38|| align=right|17,0|| align=right|2,319|| align=right|0,120|| align=right|3,15|| align=right|3,530||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130621)||2000 SV39|| align=right|16,5|| align=right|2,436|| align=right|0,190|| align=right|3,29|| align=right|3,801||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130622)||2000 SM41|| align=right|15,6|| align=right|2,400|| align=right|0,115|| align=right|6,88|| align=right|3,718||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130623)||2000 SP41|| align=right|16,0|| align=right|2,369|| align=right|0,116|| align=right|6,27|| align=right|3,646||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130624)||2000 SC43|| align=right|16,1|| align=right|2,331|| align=right|0,122|| align=right|5,99|| align=right|3,559||MBA||26. září 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(130625)||2000 SJ44|| align=right|15,9|| align=right|2,268|| align=right|0,263|| align=right|23,55|| align=right|3,414||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130626)||2000 SO49|| align=right|16,8|| align=right|2,239|| align=right|0,040|| align=right|3,12|| align=right|3,351||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130627)||2000 SB53|| align=right|15,9|| align=right|2,295|| align=right|0,148|| align=right|7,51|| align=right|3,476||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130628)||2000 SG54|| align=right|16,8|| align=right|2,428|| align=right|0,147|| align=right|4,89|| align=right|3,783||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130629)||2000 SX55|| align=right|16,6|| align=right|2,417|| align=right|0,188|| align=right|2,45|| align=right|3,758||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130630)||2000 SB57|| align=right|16,3|| align=right|2,375|| align=right|0,123|| align=right|3,88|| align=right|3,660||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130631)||2000 SD57|| align=right|16,2|| align=right|2,321|| align=right|0,089|| align=right|6,22|| align=right|3,535||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130632)||2000 SN57|| align=right|17,2|| align=right|2,289|| align=right|0,030|| align=right|7,12|| align=right|3,462||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130633)||2000 SA59|| align=right|15,9|| align=right|2,455|| align=right|0,133|| align=right|3,29|| align=right|3,846||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130634)||2000 SP61|| align=right|16,4|| align=right|2,263|| align=right|0,152|| align=right|3,44|| align=right|3,404||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130635)||2000 SB63|| align=right|16,2|| align=right|2,348|| align=right|0,155|| align=right|1,45|| align=right|3,598||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130636)||2000 SC64|| align=right|16,0|| align=right|2,362|| align=right|0,132|| align=right|7,69|| align=right|3,630||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130637)||2000 SQ64|| align=right|16,0|| align=right|2,406|| align=right|0,137|| align=right|3,56|| align=right|3,731||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130638)||2000 SC66|| align=right|16,4|| align=right|2,369|| align=right|0,141|| align=right|3,82|| align=right|3,646||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130639)||2000 SQ66|| align=right|16,4|| align=right|2,254|| align=right|0,130|| align=right|4,18|| align=right|3,384||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130640)||2000 SN67|| align=right|15,4|| align=right|2,391|| align=right|0,088|| align=right|4,68|| align=right|3,697||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130641)||2000 SP68|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,142|| align=right|4,73|| align=right|3,691||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130642)||2000 SE70|| align=right|16,9|| align=right|2,338|| align=right|0,167|| align=right|2,97|| align=right|3,573||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130643)||2000 SD71|| align=right|16,6|| align=right|2,250|| align=right|0,195|| align=right|3,22|| align=right|3,375||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130644)||2000 SU71|| align=right|15,5|| align=right|2,520|| align=right|0,081|| align=right|1,74|| align=right|4,000||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130645)||2000 SC73|| align=right|16,3|| align=right|2,434|| align=right|0,189|| align=right|2,48|| align=right|3,796||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130646)||2000 SW74|| align=right|16,4|| align=right|2,327|| align=right|0,138|| align=right|2,77|| align=right|3,548||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130647)||2000 SG75|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,225|| align=right|3,37|| align=right|3,608||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130648)||2000 SW76|| align=right|12,7|| align=right|5,078|| align=right|0,059|| align=right|3,96|| align=right|11,45||JUT||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130649)||2000 SR81|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,113|| align=right|3,23|| align=right|3,707||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130650)||2000 SB83|| align=right|16,3|| align=right|2,355|| align=right|0,078|| align=right|4,15|| align=right|3,614||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130651)||2000 SA86|| align=right|15,6|| align=right|2,616|| align=right|0,276|| align=right|12,72|| align=right|4,231||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130652)||2000 SG86|| align=right|15,6|| align=right|2,663|| align=right|0,247|| align=right|12,49|| align=right|4,345||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130653)||2000 SO88|| align=right|16,3|| align=right|2,323|| align=right|0,152|| align=right|6,57|| align=right|3,540||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130654)||2000 SN94|| align=right|15,7|| align=right|2,287|| align=right|0,065|| align=right|4,86|| align=right|3,459||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130655)||2000 ST95|| align=right|16,2|| align=right|2,262|| align=right|0,104|| align=right|3,59|| align=right|3,402||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130656)||2000 SD97|| align=right|15,6|| align=right|2,334|| align=right|0,105|| align=right|5,99|| align=right|3,565||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130657)||2000 SH97|| align=right|15,9|| align=right|2,356|| align=right|0,058|| align=right|4,09|| align=right|3,615||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130658)||2000 SQ98|| align=right|16,0|| align=right|2,273|| align=right|0,066|| align=right|3,24|| align=right|3,426||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130659)||2000 SY98|| align=right|16,2|| align=right|2,380|| align=right|0,130|| align=right|4,35|| align=right|3,671||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130660)||2000 SR101|| align=right|16,6|| align=right|2,398|| align=right|0,128|| align=right|3,14|| align=right|3,712||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130661)||2000 SG103|| align=right|16,5|| align=right|2,396|| align=right|0,182|| align=right|0,65|| align=right|3,709||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130662)||2000 SM104|| align=right|15,9|| align=right|2,303|| align=right|0,054|| align=right|0,63|| align=right|3,495||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130663)||2000 SY104|| align=right|15,9|| align=right|2,365|| align=right|0,147|| align=right|4,23|| align=right|3,637||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130664)||2000 SZ106|| align=right|16,2|| align=right|2,412|| align=right|0,217|| align=right|1,09|| align=right|3,744||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130665)||2000 SD107|| align=right|16,2|| align=right|2,322|| align=right|0,132|| align=right|3,96|| align=right|3,538||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130666)||2000 SH109|| align=right|16,1|| align=right|2,373|| align=right|0,157|| align=right|0,74|| align=right|3,655||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130667)||2000 ST109|| align=right|16,2|| align=right|2,404|| align=right|0,214|| align=right|1,21|| align=right|3,726||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130668)||2000 SE111|| align=right|16,2|| align=right|2,358|| align=right|0,175|| align=right|3,26|| align=right|3,620||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130669)||2000 SF111|| align=right|15,7|| align=right|2,418|| align=right|0,116|| align=right|6,70|| align=right|3,758||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130670)||2000 ST111|| align=right|15,9|| align=right|2,416|| align=right|0,197|| align=right|2,68|| align=right|3,754||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130671)||2000 SH113|| align=right|15,8|| align=right|2,357|| align=right|0,095|| align=right|5,78|| align=right|3,617||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130672)||2000 SC114|| align=right|16,7|| align=right|2,200|| align=right|0,210|| align=right|3,37|| align=right|3,263||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130673)||2000 SU114|| align=right|16,5|| align=right|2,549|| align=right|0,254|| align=right|3,87|| align=right|4,069||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130674)||2000 SB116|| align=right|15,5|| align=right|2,471|| align=right|0,116|| align=right|7,14|| align=right|3,883||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130675)||2000 SF117|| align=right|16,1|| align=right|2,418|| align=right|0,176|| align=right|3,15|| align=right|3,759||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130676)||2000 SH117|| align=right|16,4|| align=right|2,362|| align=right|0,188|| align=right|3,16|| align=right|3,629||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130677)||2000 ST117|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,156|| align=right|5,53|| align=right|3,650||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130678)||2000 SS118|| align=right|15,5|| align=right|2,345|| align=right|0,199|| align=right|3,58|| align=right|3,590||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130679)||2000 SD119|| align=right|16,2|| align=right|2,402|| align=right|0,132|| align=right|5,08|| align=right|3,722||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130680)||2000 SK119|| align=right|15,3|| align=right|2,407|| align=right|0,138|| align=right|7,00|| align=right|3,734||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130681)||2000 SK121|| align=right|15,5|| align=right|2,385|| align=right|0,109|| align=right|6,63|| align=right|3,683||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130682)||2000 SM122|| align=right|15,4|| align=right|2,395|| align=right|0,124|| align=right|7,60|| align=right|3,706||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130683)||2000 SV123|| align=right|15,5|| align=right|2,602|| align=right|0,212|| align=right|15,95|| align=right|4,197||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130684)||2000 SH126|| align=right|16,5|| align=right|2,439|| align=right|0,150|| align=right|6,53|| align=right|3,808||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130685)||2000 SP127|| align=right|15,1|| align=right|2,380|| align=right|0,256|| align=right|6,07|| align=right|3,672||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130686)||2000 SR128|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,127|| align=right|6,56|| align=right|3,595||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130687)||2000 SZ131|| align=right|11,9|| align=right|5,175|| align=right|0,094|| align=right|19,09|| align=right|11,78||JUT||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130688)||2000 SR136|| align=right|15,7|| align=right|2,422|| align=right|0,083|| align=right|7,10|| align=right|3,770||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130689)||2000 SM138|| align=right|15,2|| align=right|2,309|| align=right|0,187|| align=right|3,99|| align=right|3,509||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130690)||2000 SO140|| align=right|15,7|| align=right|2,488|| align=right|0,191|| align=right|1,82|| align=right|3,923||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130691)||2000 SW145|| align=right|15,6|| align=right|2,383|| align=right|0,081|| align=right|6,56|| align=right|3,678||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130692)||2000 SK148|| align=right|16,5|| align=right|2,393|| align=right|0,198|| align=right|2,05|| align=right|3,700||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130693)||2000 SB149|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,138|| align=right|3,89|| align=right|3,665||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130694)||2000 SO149|| align=right|16,4|| align=right|2,419|| align=right|0,160|| align=right|2,89|| align=right|3,762||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130695)||2000 SJ150|| align=right|16,4|| align=right|2,371|| align=right|0,172|| align=right|3,09|| align=right|3,651||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130696)||2000 SK152|| align=right|15,8|| align=right|2,586|| align=right|0,224|| align=right|5,25|| align=right|4,158||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130697)||2000 SP153|| align=right|16,6|| align=right|2,400|| align=right|0,220|| align=right|3,14|| align=right|3,717||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130698)||2000 SW153|| align=right|16,9|| align=right|2,258|| align=right|0,178|| align=right|1,19|| align=right|3,391||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130699)||2000 SG156|| align=right|15,9|| align=right|2,394|| align=right|0,159|| align=right|6,32|| align=right|3,703||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130700)||2000 SA160|| align=right|14,7|| align=right|2,378|| align=right|0,232|| align=right|21,83|| align=right|3,666||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130701)||2000 SG168|| align=right|15,9|| align=right|2,381|| align=right|0,098|| align=right|6,37|| align=right|3,673||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130702)||2000 ST169|| align=right|16,1|| align=right|2,352|| align=right|0,218|| align=right|2,55|| align=right|3,606||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130703)||2000 SH170|| align=right|16,4|| align=right|2,382|| align=right|0,114|| align=right|6,69|| align=right|3,677||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130704)||2000 SH176|| align=right|15,9|| align=right|2,349|| align=right|0,177|| align=right|6,16|| align=right|3,599||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130705)||2000 SF178|| align=right|15,1|| align=right|2,416|| align=right|0,167|| align=right|24,56|| align=right|3,755||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130706)||2000 SP179|| align=right|15,5|| align=right|2,561|| align=right|0,222|| align=right|12,30|| align=right|4,097||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130707)||2000 ST179|| align=right|15,8|| align=right|2,609|| align=right|0,274|| align=right|3,82|| align=right|4,213||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130708)||2000 SE186|| align=right|16,5|| align=right|2,259|| align=right|0,122|| align=right|3,17|| align=right|3,394||MBA||21. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130709)||2000 SR186|| align=right|15,5|| align=right|2,392|| align=right|0,212|| align=right|22,91|| align=right|3,698||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(130710)||2000 SN187|| align=right|16,0|| align=right|2,357|| align=right|0,025|| align=right|1,61|| align=right|3,618||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(130711)||2000 SR191|| align=right|16,3|| align=right|2,400|| align=right|0,150|| align=right|1,39|| align=right|3,718||MBA||24. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(130712)||2000 SP193|| align=right|16,6|| align=right|2,348|| align=right|0,155|| align=right|1,55|| align=right|3,596||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130713)||2000 SQ195|| align=right|16,6|| align=right|2,268|| align=right|0,052|| align=right|1,80|| align=right|3,415||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130714)||2000 SR198|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,143|| align=right|1,82|| align=right|3,615||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130715)||2000 SV203|| align=right|16,2|| align=right|2,269|| align=right|0,145|| align=right|4,55|| align=right|3,416||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130716)||2000 SL206|| align=right|16,6|| align=right|2,260|| align=right|0,129|| align=right|3,90|| align=right|3,396||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130717)||2000 SN207|| align=right|16,7|| align=right|2,405|| align=right|0,096|| align=right|5,26|| align=right|3,728||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130718)||2000 SM209|| align=right|16,0|| align=right|2,338|| align=right|0,105|| align=right|7,85|| align=right|3,574||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130719)||2000 SZ210|| align=right|15,6|| align=right|2,439|| align=right|0,224|| align=right|9,20|| align=right|3,808||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130720)||2000 SQ212|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,100|| align=right|7,42|| align=right|3,501||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130721)||2000 SB213|| align=right|15,8|| align=right|2,328|| align=right|0,158|| align=right|7,01|| align=right|3,552||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130722)||2000 SS214|| align=right|16,0|| align=right|2,332|| align=right|0,059|| align=right|7,56|| align=right|3,562||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130723)||2000 SO216|| align=right|16,0|| align=right|2,207|| align=right|0,166|| align=right|6,77|| align=right|3,278||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130724)||2000 SH218|| align=right|15,2|| align=right|2,379|| align=right|0,221|| align=right|6,46|| align=right|3,669||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130725)||2000 SJ218|| align=right|16,4|| align=right|2,280|| align=right|0,134|| align=right|7,81|| align=right|3,443||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130726)||2000 SE223|| align=right|16,5|| align=right|2,375|| align=right|0,049|| align=right|6,74|| align=right|3,661||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130727)||2000 SM223|| align=right|15,8|| align=right|2,419|| align=right|0,145|| align=right|2,33|| align=right|3,762||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130728)||2000 SJ224|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,185|| align=right|1,25|| align=right|3,685||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130729)||2000 SK227|| align=right|16,3|| align=right|2,582|| align=right|0,258|| align=right|3,82|| align=right|4,149||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130730)||2000 SO227|| align=right|16,2|| align=right|2,381|| align=right|0,119|| align=right|6,98|| align=right|3,674||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130731)||2000 SF230|| align=right|16,6|| align=right|2,381|| align=right|0,215|| align=right|4,15|| align=right|3,674||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130732)||2000 SQ230|| align=right|16,7|| align=right|2,367|| align=right|0,197|| align=right|2,90|| align=right|3,641||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130733)||2000 SU231|| align=right|15,5|| align=right|2,317|| align=right|0,172|| align=right|22,27|| align=right|3,527||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130734)||2000 SW233|| align=right|15,6|| align=right|2,572|| align=right|0,288|| align=right|7,49|| align=right|4,125||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130735)||2000 SC236|| align=right|15,4|| align=right|2,457|| align=right|0,139|| align=right|5,97|| align=right|3,852||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130736)||2000 ST241|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,124|| align=right|6,95|| align=right|3,562||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130737)||2000 SU241|| align=right|16,3|| align=right|2,342|| align=right|0,136|| align=right|5,36|| align=right|3,584||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130738)||2000 SJ246|| align=right|15,9|| align=right|2,414|| align=right|0,150|| align=right|11,32|| align=right|3,751||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130739)||2000 SK247|| align=right|15,7|| align=right|2,382|| align=right|0,037|| align=right|12,60|| align=right|3,676||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130740)||2000 SH251|| align=right|15,9|| align=right|2,244|| align=right|0,166|| align=right|4,41|| align=right|3,361||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130741)||2000 SZ253|| align=right|16,3|| align=right|2,216|| align=right|0,149|| align=right|4,82|| align=right|3,299||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130742)||2000 SA256|| align=right|15,4|| align=right|2,361|| align=right|0,069|| align=right|7,41|| align=right|3,628||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130743)||2000 SQ256|| align=right|15,2|| align=right|2,304|| align=right|0,193|| align=right|6,86|| align=right|3,496||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130744)||2000 SH259|| align=right|16,4|| align=right|2,284|| align=right|0,136|| align=right|1,78|| align=right|3,452||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130745)||2000 ST259|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,136|| align=right|7,12|| align=right|3,613||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130746)||2000 SF260|| align=right|16,2|| align=right|2,366|| align=right|0,156|| align=right|2,07|| align=right|3,638||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130747)||2000 SV260|| align=right|16,1|| align=right|2,382|| align=right|0,118|| align=right|6,22|| align=right|3,676||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130748)||2000 ST264|| align=right|16,5|| align=right|2,437|| align=right|0,118|| align=right|6,15|| align=right|3,804||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130749)||2000 SP265|| align=right|16,4|| align=right|2,458|| align=right|0,126|| align=right|6,77|| align=right|3,852||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(130750)||2000 SV267|| align=right|16,3|| align=right|2,307|| align=right|0,143|| align=right|2,79|| align=right|3,502||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek